Astrid peut faire référence à :

Prénom 
 Astrid, un prénom féminin notamment porté par :
 Astrid de Suède reine des Belges de 1934 à 1935.
 Marie-Astrid de Luxembourg, (née en 1954), archiduchesse d'Autriche, fille du grand-duc Jean de Luxembourg et de la grande-duchesse née princesse Joséphine-Charlotte de Belgique
 Astrid de Belgique (née en 1962), fille du roi Albert II et sœur du roi Philippe.
 Astrid de Norvège (née en 1932), fille du roi Olav V de Norvège

Cinéma 
 Astrid, film dano-germano-suédois réalisé par Pernille Fischer Christensen, sorti en 2018.

Télévision 
 Astrid et Raphaëlle, série télévisée policière diffusée depuis 2019.

Autres 

(1128) Astrid, un astéroïde ;
Astrid, nom de deux microsatellites suédois ;
Astride (Asynchron Tricurrent Drive Engine), locomotive électrique française, construite par Alstom, de la catégorie des locomotives asynchrones polytension européennes ;
 l’Astrid, voilier brigantine de Grande-Bretagne ;
ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration), un projet français de prototype de réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium ;
A.S.T.R.I.D., opérateur télécom belge spécialisé dans tous les services de secours et de sécurité ;
Astrid, station du prémétro d'Anvers.